Sezon 2009/10 Prva liga Srbije – 4. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Super ligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2009/10 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Inđija i FK Sevojno awansowały do Super ligi 2010/11.
 FK Mladost Apatin, FK ČSK Pivara Čelarevo, FK Sloga Kraljevo i FK Radnički Nisz spadły do Srpskiej ligi 2010/11.
 * FK Zemun został ukarany 2. punktami ujemnymi.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2009/10
 Srpska Liga 2009/10

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Serbii
2010 w Serbii

en:2009–10 Serbian First League
sr:Прва лига Србије у фудбалу 2009/10.